Bernardo Pulci (1438-1488), poète italien,
 Domenico Saverio Pulci (1699-1777), prélat et évêque italien,
  (1848-1927), écrivain, homme d'église et historien italien, 
  (1431-1470), poète italien,
 Luigi Pulci (1432-1484), poète italien,
 Tonino Pulci (1947-), acteur et réalisateur italien.

C'est également le nom de la torre dei Pulci, une maison-tour à Florence en Italie.

Patronyme italien